Limiar pode se referir a:

Limiar da Consciência 
Limiar de dor 
Limiar de originalidade - limite na lei de direitos autorais.
No Limiar da Vida - título com que foi lançado Nära livet, filme sueco de 1958 dirigido por Ingmar Bergman

Desambiguação